Nu steht für:

 Nu (Volk), tibeto-birmanisches Volk in Südwest-China
 Nu (Zeitschrift), österreichisches jüdisches Kulturmagazin 	
 NU.nl, eine niederländische Internetzeitung
 Nu (Genrebezeichnung), in Musikrichtungen die Abkürzung für englisch new „neu“
 Nu, Formelzeichen für die Nußelt-Zahl

Personen:
 Nu (Champasak) (18. Jh.–1811), für drei Tage Herrscher des Königreichs Champasak
 U Nu (1907–1995), myanmarischer Politiker

nu steht für:
 Nu (Interjektion), im obersächsischen und lausitzischen Dialektgebiet verbreitete Interjektion für „ja“
 .nu, Top-Level-Domain von Niue

NU steht für:
 Blok Nascha Ukrajina – Narodna samooborona, ukrainische Partei
 Japan Transocean Air, japanische Fluggesellschaft, laut IATA-Code
 Nahdlatul Ulama, islamische Organisation in Indonesien
 Naresuan-Universität in Phitsanulok (Thailand)
 Negativer Utilitarismus
 Ngultrum, bhutanische Währungseinheit
 Niue, Pazifikinsel, laut ISO-3166-Code
 Norton Utilities, Software von Peter Norton
 Nunavut, kanadisches Territorium, laut ISO-3166-2:CA-Code

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neu-Ulm
 Großbritannien: Stockton-on-Tees
 Italien: Provinz Nuoro
 Norwegen: Skien, Provinz Telemark

Siehe auch:
 Nuh (Begriffsklärung)

Abkürzung